Мари́я Кристи́на Саксо́нская:
* Мария Кристина Саксонская (1735—1782) — титулярная аббатиса Ремиремонская.
 Мария Кристина Саксонская (1770—1851) — принцесса из дома Веттинов, дочь Карла, герцога Курляндии.